„Любовниците“ е български 8-сериен телевизионен игрален филм от 1991 – 1992 година на режисьора Тодор Стоянов, по сценарий на Илинда Маркова. Оператор е Венец Димитров. Музиката е на Иван Игнев.

Серии 
 1. серия – „Първи сняг“ (1991) – 30 минути
 2. серия – „Сами“ (1991) – 29 минути
 3. серия – „В двора на китайския император“ (1991) – 29 минути
 4. серия – „Мама Кети“ (1991) – 30 минути
 5. серия – „На ръба на басейна“ (1992) – 29 минути
 6. серия – „Хоризонтален пейзаж“ (1992) – 30 минути
 7. серия – „Когато ме стегне шапката“ (1992) – 29 минути
 8. серия – „Чучулигата“ (1992) – 30 минути .

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
 
 

Български филми
Български сериали
Български филми от 1991 година
Български филми от 1992 година
Филми от 1991 година
Филми от 1992 година
Филми на Тодор Стоянов